Die Liste der Mitglieder des 6. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 6. Wahlperiode (1967–1970) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Zu den Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Diederichs IV.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsisches Landtags
 Wilhelm Baumgarten (SPD)

 Vizepräsident
 Leo Reinke (CDU)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 4. Juni 1967 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete 

 Partei: Partei, für die der/die Abgeordnete kandidierte

Anmerkungen

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 6. Wahlperiode
 07